Witzschel ist der Familienname folgender Personen:

 August Witzschel (1813–1876), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Eberhard Witzschel (* 1941), deutscher Politiker (DDR-CDU)